

Film 
 The Go-Between – cortometraggio del 1916 diretto da William Garwood 
 Messaggero d'amore (The Go-Between) – film del 1971 diretto da Joseph Losey
 The Go-Between – film per la televisione del 2015 diretto da Pete Travis

Letteratura 
 L'età incerta (The Go-Between) – romanzo di L. P. Hartley del 1953